alfalinoleenzuur is een C18:3 n-3 vetzuur dat veel in lijnzaadolie voorkomt, 
 gammalinoleenzuur is een C18:3 n-6 vetzuur dat in het lichaam uit linolzuur wordt gemaakt